Соревнования по дзюдо на летних Азиатских играх 2018 года, состоявшихся в Индонезии, проходили с 29 августа по 1 сентября.

Страны-участницы 
Всего в соревнованиях приняли участие 223 атлета из 35 стран. Количество участников на делегацию указано в скобках.

  Афганистан (4)
  Вьетнам (7)
  Гонконг (5)
  Индия (6)
  Иордания (1) 
  Ирак (3)
  Иран (6)
  Йемен (4)

  Камбоджа (2)
  Катар (2)
  Киргизия (8)
  Китай (14)
  Лаос (5)
  Ливан (4)
  Макао (4)
  Монголия (13)

  Непал (8)
  ОАЭ (3)
  Пакистан (2)
  Палестина (1)
  Саудовская Аравия (1)
  Северная Корея (8)
  Сирия (1)
  Таджикистан (8)

  Таиланд (10)
  Тайвань (12)
  Туркменистан (4)
  Узбекистан (13)
  Филиппины (5)
  Шри-Ланка (2)
  Южная Корея (14)
  Япония (14)

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командное первенство

Ссылки 

2018